Colcha "K" (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Colcha „K“ (plaats), een plaats in deze gemeente